Balling:
 Erik Balling
 Karel Balling, více osob
 Karel (Joseph Napoleon) Balling (1805, Gabrielina Huť – 1868, Praha), český chemik
 Karel Balling,  (1889, Rakovník – 1972, Praha), český hudební skladatel
 Mojmír Balling (1928, Praha – 1999, Praha), český hudební skladatel

Německá příjmení
České rodiny